MAC eller Mac kan vara:

 Mac- –  ett namnprefix från Irland, Isle of Man och Skottland som betyder "son till". Namnet är inte ett patronymikon utan syftar på härstamning från en legendarisk stamfader.
 Mac –  ett varumärke för datorer tillverkade av Apple, se Macintosh
 Mac OS Classic – ett operativsystem för Macintosh skapat av Apple
 Mac OS – en familj närbesläktade operativsystem från Apple
 MAC – en uppsättning nätverksteknologier som är verksamma inom datalänkskiktet i datornätverk, se Media Access Control
 MAC – landskod i ISO 3166-1 för Macau